TVN steht für:
 TVN (Polen), polnische Sendeanstalt
 TVN (Südkorea), südkoreanischer Fernsehsender
 TVN Group, deutsches Film- und Fernsehunternehmen
 Televisión Nacional de Chile, Fernsehsender in Chile
 Televisora Nacional, Fernsehsender in Panama
 TVNorge, norwegischer Fernsehsender
 Touristenverein die Naturfreunde, österreichische Touristikorganisation
 Tennis-Verband Niederrhein, Dachorganisation niederrheinischer Tennisvereine
 TV Niederwürzbach, deutscher Handballverein
 Bahnhof Vaihingen (Enz) Nord,  Bahnamtliche Betriebsstellenabkürzung (DS100-Code)

tvn steht für:
 Tavoyan (ISO-639-3-Code), Dialekt der birmanischen Sprache in der Tanintharyi-Region, Myanmar

Abkürzung